Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 9 по 16 февраля 2019 в городе Каламазу (штат Мичиган).

В чемпионате принимали участие 8 команд.

Команда-чемпион получал право выступать как женская сборная США по кёрлингу на , который состоялся в марте 2019 в городе Силькеборг (Дания).

Победителями чемпионата (3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) стала команда скипа Джейми Синклер, победившая в финале команду скипа Нина Рот. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кори Кристенсен.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
15 февраля, 13:00
1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
15 февраля, 19:00

Финал 
16 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Страница мужского и женского чемпионатов США 2019 на сайте USA Curling

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в США в 2019 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Мичигане
Февраль 2019 года